Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2020 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 29. Februar 2020 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel sowie in Santiago de Chile die Chile Dove Men+Care Open gespielt. Ersteres zählte genau wie das Turnier in Dubai zur Kategorie der ATP Tour 500, während das Turnier in Santiago de Chile zur niedriger dotierten Kategorie ATP Tour 250 gehörte.

Roger Federer war der Titelverteidiger im Einzel, im Doppel gewannen Rajeev Ram und Joe Salisbury den Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.794.840 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.420 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis 23. Februar 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb galten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 78 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 53 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in Dubai